Мадиев — фамилия. Известные носители:
 Мадиев, Магомед Алиевич (1994) — российский боксёр-профессионал.
 Мадиев, Ускенбай Кабулбекович (1945) — казахстанский учёный.
 Мадиев, Эскерхан (1998) — грузинский боксёр, участник Олимпиады в Токио.